Prünster oder Pruenster ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Familienname Prünster ist ein im deutschsprachigen Raum vorkommender Familienname, der sich vom altgriechischen Wort Presbyter ableitet. Presbyter steht wörtlich übersetzt für „der Ältere“.

Namensträger 
Prünster oder Pruenster ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Prünster (* 1956), österreichischer Lehrer und Rundfunkmoderator
 Klaus Pruenster (* 1957), österreichischer Komponist und Gitarrist
 Monika Prünster (* 1984), italienische Handballtorhüterin

Einzelnachweise 

Familienname
Deutscher Personenname